El término 
Paracas  puede referirse a:

Paracas, ciudad peruana, en el departamento de Ica.
Distrito de Paracas, uno de los ocho distritos que conforman la provincia de Pisco, en el departamento de Ica.
Cultura Paracas, antigua civilización precolombina del Antiguo Perú. 
Bahía de Paracas, entrante marítimo en la costa del departamento de Ica, en el Perú.
Península de Paracas, península del sur del Perú, en el departamento de Ica.
Candelabro de Paracas, geoglifo ubicado en el departamento de Ica, en el Perú. 
Reserva nacional de Paracas, es una zona protegida del Perú ubicada en la provincia de Pisco, dentro del departamento de Ica.
Viento paracas, viento intenso de la región Ica (Perú).